Johan Bergenstråhle (1756–1840) – szwedzki oficer
 Johan Bergenstråhle (1935–1995) – szwedzki reżyser i scenarzysta